xkcd — это веб-комикс о романтике, сарказме, математике и языке, публикующийся с 29 мая 2005 года и выходящий трижды в неделю. Автор — Рэндел Манро. Комикс распространяется по лицензии Creative Commons Attribution-Noncommercial 2.5.

Тематика 
Комикс Манро нарисован в своеобразном стиле. Сам рисунок весьма схематичен и является зачастую больше иллюстрацией экспозиции, чем самоцелью. Большую смысловую нагрузку несут тексты персонажей и/или автора (однако это не всегда так).

Тематика комикса варьируется. Описываются будничные эпизоды из жизни программистов, абстрактные понятия математики и информатики, теоретическая физика, романтические зарисовки, циничные замечания. Особенно интересен xkcd сочетанием всего вышеперечисленного, объединяя очень разные вещи в единый сплав из науки, повседневности и романтики.

Цитаты 
 «Все назад! Я знаю регулярные выражения».
 «„Что ты делаешь?“ — „Я вращаюсь против часовой стрелки. С каждым оборотом я немного замедляю вращение Земли, тем самым продлевая время до рассвета. Время, которое я могу провести с тобой“».
 «cos(♥)=? — Мои обычные методы здесь бесполезны».
 А вы сначала прочитали руководство пользователя тостера?
 «В интернете кто-то неправ».
 «„Вы действительно назвали своего сына Роберт'); DROP TABLE Students;-- ?” — „А, да. Дома мы его зовём Робин-брось-таблицу”».
 «Овсяные хлопья БЕЗ АСБЕСТА!».

Примечания

Ссылки 

 Сайт 
 Архив переводов xkcd на русский
 Сервис коллективных переводов на русский

Литература 
 

Веб-комиксы
Комиксы, лицензированные под Creative Commons
Юмористические комиксы
Комиксы 2005 года
Нерд-культура
Сайты, лицензированные по Creative Commons